Садовый сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Садовый сельсовет — в Третьяковском районе Алтайского края.
 Садовый сельсовет — в Переволоцком районе Оренбургской области.

Садовый сельский совет Нижегорского района Автономной Республики Крым Украины, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Садовое сельское поселение.